Waldenbach ist ein Gewässername:

 Waldenbach (Dentelbach), rechter Zufluss des Dentelbachs (zur Spiegelberger Lauter) nahe Vorderbüchelberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldenbach (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem in Rotenzimmern, Gemeinde Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; mit Landschaftsschutzgebiet Waldenbachtal im Tal

Siehe auch:
 Waldbach 
 Walderbach
 Walgenbach